Aldrich kan syfta på,

Personer
Aldrich Ames, amerikansk CIA-officer och spion för Sovjetunionen och Ryssland.
Allison Aldrich, amerikansk volleybollspelare och paralympier. 
Bess Streeter Aldrich, amerikansk författare. 
Chester Hardy Aldrich, amerikansk politiker.
Chester Holmes Aldrich, amerikansk arkitekt.
Cole Aldrich, amerikansk basketspelare. 
David Aldrich, amerikansk konstnär och arkitekt.
Doug Aldrich, amerikansk gitarrist.
Frederick Aldrich, amerikansk marinbiolog.
Henry Aldrich, brittisk teolog och filosof.  
James Aldrich, amerikansk poet och redaktör.
James Aldrich, amerikansk politiker. 
Joel Aldrich Matteson, amerikansk politiker.
John Merton Aldrich, amerikansk zoolog och entomolog. 
John Warren Aldrich, amerikansk ornitolog. 
Loyal Blaine Aldrich, amerikansk astronom. 
Nelson W. Aldrich, amerikansk politiker.
Pelham Aldrich, brittisk sjöofficer och upptäcktsresande.  
Robert Aldrich, amerikansk filmregissör, författare och producent.
Robert Aldrich, engelsk biskop.
Robert Aldrich, australisk historiker och författare.
Thomas Bailey Aldrich, amerikansk författare.
Virgil Aldrich, indisk-amerikansk filosof.

Geografi

USA
Aldrich, Alabama
Aldrich, Minnesota
Aldrich Township, Minnesota
Aldrich, Missouri